Bosznia-Hercegovina
Miloševac falu Modriča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Miloševac falu Barilović községben, Károlyváros megyében

 Szerbia
Miloševac falu Szabács községben a Mačvai körzetben
Miloševac falu Velika Plana községben a Podunavi körzetben